Abban je ime več irskih svetnikov:
 Sveti Abban Hermitski
 Sveti Abban Magheranoidhejski
 Sveti Abban iz New Rossa